

Список видов, входящих в род 
 Перечень таксонов составлен на основе данных сайта Список растений Мировой флоры онлайн по состоянию на декабрь 2022г.
 Виды в статусе подтвержденных обозначены значком «Ⓐ» (accepted); в статусе непроверенных, ожидающих подтверждения таксономического положения, значком «Ⓤ» (unchecked).
 В списке приведены таксоны в ранге вида и ниже, из них 53 подтвержденных, включая 2 вида гибридного происхождения; и 44 непроверенных, включая инфравидовые таксоны.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

B 
 Ⓤ 
 Ⓐ

C 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

D 
 Ⓐ 
 Ⓤ

E 
 Ⓐ 
 Ⓐ

F 
 Ⓐ 
 Ⓤ

G 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

H 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

I 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

L 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

M 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

O 
 Ⓤ 
 Ⓐ

P 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

R 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

S 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

T 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

V 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

Виды гибридного происхождения 
 Ⓐ 
 Ⓐ

Примечания 

Нивяник